Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2015 nastoupilo dvanáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, jehož členky ve Štrasburku nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený tchajwansko-čínský pár Čuang Ťia-žung a Liang Čchen, který ve finále zdolal ukrajinsko-čínské turnajové dvojky Nadiju Kičenokovou a Čeng Saj-saj výsledkem 4–6, 6–4 a [12–10].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Čuang tak získala dvacátý první a Liang třetí deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do čtvrtfinále.
  'Čuang Ťia-žung /  Liang Čchen (vítězky)
  Nadija Kičenoková /  Čeng Saj-saj (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Taylor Townsendová (semifinále)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smithová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2015
WTA Tour 2015